Ksara (alb. Xarrë) – nadmorska miejscowość w południowej części Albanii, w okręgu Saranda, obwodzie Wlora. Liczba mieszkańców miasta wynosi 2246. Burmistrzem jest Dhimitër Kote.

Przypisy 

Miejscowości w Albanii